Bohuňovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bohuňovice (okres Olomouc)
 Bohuňovice (okres Svitavy)